Tiszaújfalu, Alpárral Tiszaalpár néven egyesült egykori község Bács-Kiskun megyében;
Tiszaújfalu, a két világháború között csehszlovák uralom alatt létrejött, Tiszaásványhoz tartozó település Ukrajnában